Amphion (mythologie), in de Griekse mythologie de zoon van Zeus en Antiope
 Amphion (vlinder), een geslacht van vlinders van de familie pijlstaarten (Sphingidae)
 Amphion (kever), een geslacht van kevers van de familie boktorren (Cerambycidae)
 schouwburg Amphion, een theater in Doetinchem